Hieronder staat een alfabetische lijst van christelijke heiligen.

Er zijn vier soorten heiligen; uit de:
 Anglicaanse Kerk
 oosters-orthodoxe kerken
 Oriëntaals-orthodoxe kerken
 Rooms-Katholieke Kerk

De laatste groep heeft de meeste heiligen. Heiligen kunnen ook door meerdere groepen worden vereerd. Alle heilige pausen van na 1054 zijn alleen in de Rooms-Katholieke Kerk heilig.

Een overzicht van de naamdagen kan men vinden in de heiligenkalender. Een overzicht van zaligen kan men vinden op de lijst van zaligverklaarden.

Zie ook
 Heiligenkalender
 Lijst van plaatsen in Nederland met hun patroonheiligen
 Lijst van plaatsen in België en Luxemburg met hun patroonheiligen
 Noodhelpers
 Martelaren van Gorcum
 Lijst van zaligverklaarden

Externe links
 Heiligen.net
 Heiligenverzameling pater Dries van den Akker s.j.

 Lijst van christelijke heiligen
Heiligen